#перенаправление Чемпионат Германии по футболу 2010/2011